Waking the Dead ("vegliando i morti" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Waking the Dead  – romanzo di Scott Spencer del 1986
 Waking the Dead  – film del 2000 diretto da Keith Gordon
 Waking the Dead  – serie televisiva della BBC
 Waking the Dead  – album degli L.A. Guns del 2002